

Ставниця — село в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ставниця — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства